Кунцевская ― пересадочный узел Московского метрополитена:
  ― наземный кросс-платформенный узел Арбатско-Покровской и Филёвской линий
  ― станция Большой кольцевой линии